Paul Sabin Corboș (ur. 25 sierpnia 1994 w Săcele) – rumuński skoczek narciarski, a następnie sędzia tej dyscypliny sportu. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011). Medalista mistrzostw Rumunii.

Przebieg kariery 
Bez sukcesów startował w dziecięcym Turnieju Czterech Skoczni, zawodach FIS Youth Cup i nieoficjalnych zimowych mistrzostwach świata dzieci. 12 sierpnia 2008 w Oberwiesenthal zadebiutował w FIS Cupie, zajmując ostatnią, 50. lokatę. W sumie w latach 2008–2011 wystartował w 7 konkursach tego cyklu, jednak ani razu nie punktował. Najwyższą pozycję zajął 5 lutego 2011 w Kranju, gdzie w słabo obsadzonych zawodach (ze sklasyfikowanych zawodników do drugiej serii nie awansowali tylko reprezentanci Słowacji, Rumunii i Węgier) był 34.

W lutym 2011 w Libercu wystartował w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w konkursie indywidualnym był 46., a w rywalizacji drużynowej 13. Zawody w Czechach były jego ostatnimi startami w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS w karierze. W październiku 2012, wraz z klubem CSS Dinamo Râșnov (w jego składzie, oprócz Corboșa, skakali również Eduard Torok i Iulian Pîtea), zdobył srebrny medal letnich mistrzostw Rumunii w skokach narciarskich w konkursie drużynowym na skoczni HS72.

Po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego został sędzią tej dyscypliny sportu. W 2014 otrzymał uprawnienia sędziego międzynarodowego, a w kolejnych latach sędziował między innymi konkursy Pucharu Świata. Pracuje jako strażak.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Rumuńscy sędziowie sportowi
Urodzeni w 1994